Pierre Petit (1598-1677), ingénieur militaire, mathématicien et physicien français ;
 Pierre Petit (1617-1687), médecin, poète et latiniste français ;
 Pierre Petit (1831-1909), photographe français ;
 Pierre Petit (1919-1977), homme politique français ;
 Pierre Petit (1920-1997), directeur de la photographie français ;
 Pierre Petit (1922-2000), compositeur français ;
 Pierre Petit (1930-2022), homme politique martiniquais ;
 Pierre Petit (1944-), professeur, écrivain, conférencier français.
 Pierre Petit (1957-), pilote automobile français ;